Сепиашвили — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Сепиашвили, Гурам Семёнович (род. 1953) — советский и грузинский футбольный арбитр.
 Сепиашвили, Илья Давидович (1904 — 17 октября 1971) — старшина артиллерийской батареи 279-го гвардейского легкого артиллерийского полка гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Сепиашвили, Реваз Исмаилович (род. 1955) — доктор медицинских наук, профессор, академик Академии наук Грузии (2002), член-корреспондент РАН (2016), кавалер Ордена Чести (Грузия) (1999), лауреат премии имени И. И. Мечникова (2017).